JSC est un sigle qui peut faire référence à :
 Lyndon B. Johnson Space Centre (en français, Centre spatial Lyndon B. Johnson) ;
 JSC (où JSC signifie Johnson Space Centre), une série de simulants de régolithe lunaire et martien.